A 2021-es futsal-világbajnokság a 9. futsal-világbajnokság a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség rendezésében. Az eseményt 2020 szeptemberében kellett volna megrendezni, de a Koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztották. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 2020. április 3-án bejelentette, hogy április végére döntés születik arról, hogy a világbajnokságot esetlegesen új időpontban tartsák meg. 2020. május 12-én bejelentették, hogy a tornát 2021. szeptember 12-e és október 3-a között rendezik meg.

Selejtezők 

Az alábbi csapatok kvalifikálták magukat a 2021-es futsal-világbajnokságra:

Ázsiai zóna (AFC):
  Japán
  Irán
  Üzbegisztán
  Thaiföld
  Vietnám

Afrikai zóna (CAF):
  Egyiptom
  Marokkó
  Angola

Dél-amerikai zóna (CONMEBOL):
  Argentína (világbajnok)
  Brazília
  Paraguay
  Venezuela 

Európai zóna (UEFA):
  Litvánia (rendező)
  Kazahsztán
  Orosz csapat
  Portugália
  Spanyolország
  Csehország
  Szerbia

Észak és Közép-Amerika és a Karibi zóna (CONCACAF):
  Costa Rica
  Guatemala 
  Panama
  Egyesült Államok

Óceániai zóna (OFC):
 Salamon-szigetek

Helyszín

A mérkőzéseket három városban rendezték meg:

Eredmények

Sorrend meghatározása
több szerzett pont az összes mérkőzésen
jobb gólkülönbség az összes mérkőzésen
több lőtt gól az összes mérkőzésen
több szerzett pont az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken
jobb gólkülönbség az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken
több lőtt gól az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken
sorsolás

Csoportok

A csoportok első és második helyén végzett csapatok, illetve a 4 legjobb csoportharmadik továbbjutott a nyolcaddöntőkbe.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Lehetséges továbbjutók

Nyolcaddöntő

Góllövőlista 

9 gólos

 Ferrão

8 gólos

 Pany

6 gólos

 Taynan
 Adolfo Fernández

5 gólos

 Alan Brandi
 Ivan Chishkala

4 gólos

 Cristian Borruto
 Angel Claudino
 Rodrigo
 Mostafa Eid
 Saeid Ahmadabbasi
 Arthur Oliveira
 Douglas Júnior
 Soufiane El Mesrar
 André Coelho
 Jovan Lazarević
 Ikhtiyor Ropiev

3 gólos

 Guga
 Santiago Basile
 Leandro Cuzzolino
 Leozinho
 Pito
 Lukáš Rešetár
 Michal Seidler
 Ahmad Esmaeilpour
 Ali Asghar Hassanzadeh
 Mahdi Javid
 Shota Hoshi
 Dauren Tursagulov
 Bruno
 Sergei Abramov
 Artem Antoshkin
 Artem Niiazov
 Dragan Tomić
 Raúl Campos
 Jirawat Sornwichian
 Suphawut Thueanklang
 Khusniddin Nishonov
 Anaskhon Rakhmatov

2 gólos

 Damián Stazzone
 Constantino Vaporaki
 Dieguinho
 Daniel Gómez
 Milinton Tijerino
 Alan Aguilar
 Marvin Sandoval
 Moslem Oladghobad
 Farhad Tavakoli
 Ryosuke Nishitani
 Arnold Knaub
 Dauren Nurgozhin
 Justinas Zagurskas
 Bilal Bakkali
 Youssef Jouad
 Abdiel Castrellon
 Julio Mareco
 Juan Salas
 Erick
 Fábio
 Ricardinho
 Zicky
 Robinho
 Stefan Rakić
 Elliot Ragomo
 Raúl Gómez
 Ortiz
 Jetsada Chudech
 Luciano Gonzalez
 Ilhomjon Hamroev
 Alfredo Vidal
 Châu Đoàn Phát

1 gólos

 Kaluanda 
 Manosele
 Lucas Bolo
 Maximiliano Rescia
 Pablo Taborda
 Arthur
 Gadeia
 Lé
 Marlon
 Vinícius Rocha
 Juan Cordero
 Pablo Rodríguez
 Michal Holý
 Radim Záruba
 Abdelrahman El-Ashwal
 Mohamed Mansour
 Tarek Shoola
 Roman Alvarado
 Fernando Campaignac
 José Mansilla
 Patrick Ruiz
 Wanderley Ruiz
 Hamid Ahmadi
 Farhad Fakhimzadeh
 Katsutoshi Henmi 
 Ryuta Hoshi
 Yuki Murota
 Kazuya Shimizu
 Albert Akbalikov
 Leo Higuita
 Birzhan Orazov
 Chingiz Yessenamanov
 Genaras Samsonik
 Soufiane Borite
 Otmane Boumezou
 Anás El Ayyane
 Idriss El Fenni
 Achraf Saoud
 Claudio Goodridge
 Alfonso Maquensi
 Arnaldo Baez
 Francisco Martínez
 Richard Rejala
 Tiago Brito
 Andrei Afanasev
 Yanar Asadov
 Ruslan Kudziev
 Ivan Milovanov
 Lazar Milosavljević
 Strahinja Petrov
 Marko Radovanović
 Miloš Stojković
 Elis Mana
 Marlon Sia
 Chino
 Borja Díaz
 Adri Martínez
 José Raya
 Francisco Solano
 Marc Tolrà
 Peerapat Kaewwilai
 Nawin Rattanawongswas
 Kritsada Wongkaeo
 Mashrab Adilov
 Davron Choriev
 Dilshod Rakhmatov
 Milton Francia
 Rafael Morillo
 Carlos Sanz
 Jesús Viamonte
 Khổng Đình Hùng
 Nguyễn Đắc Huy
 Nguyễn Minh Trí
 Nguyễn Văn Hiếu
 Phạm Đức Hòa

1 öngólos

 Guitta (Kazahsztán ellen)
 Abdelrahman El-Ashwal (Orosz csapat ellen)
 Walter Enriquez (Üzbegisztán ellen)
 Alireza Samimi (Kazahsztán ellen)
 Ryuta Hoshi (Angola ellen)
 Minami Kato (Brazília ellen)
 Taynan (Brazília ellen)
 Vladimir Derendiajev (Costa Rica ellen)
 João Matos (Szerbia ellen)
 Miodrag Aksentijević (Argentína ellen)
 Marlon Sia (Portugália ellen)
 José Raya (Portugália ellen)
 Chaivat Jamgrajang (Kazahsztán ellen)

Végeredmény

Jegyzetek 

Futsal-világbajnokságok
Futsal
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események